Madej ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Madej (* 1951), polnischer Geistlicher, Superior der Mission sui juris Turkmenistan
 Stella Müller-Madej (1930–2013), Überlebende des Holocaust und Zeitzeugin